Ильдар Гарифуллин:
 Гарифуллин, Ильдар Ильфатович (род. 1963) — советский двоеборец.
 Гарифуллин, Ильдар Исмагилович (род. 1964) — советский и российский футболист (мини-футбол).